

Меркурий 
 Список кратеров Меркурия
 Список деталей альбедо на Меркурии
 Список уступов на Меркурии

Венера 
 Список кратеров Венеры
 Список венцов на Венере
 
 Список земель на Венере
 Список равнин на Венере
 Список тессер на Венере
 Список холмов на Венере

Земля 
 Геология
 Тектоника плит
 Геохронологическая шкала
 Геологическая история Земли
Список ударных кратеров Земли

Луна 
 Список кратеров на Луне
 Список морей на Луне
 Список борозд на Луне
 Список гор на Луне
 Список долин на Луне
 Список деталей рельефа Луны

Марс 
 Список кратеров на Марсе
 Список деталей альбедо на Марсе
 Список гор на Марсе
 Список долин на Марсе
 Список земель на Марсе
 Список минералогических объектов на Марсе
 Список каналов на Марсе
 Список каньонов на Марсе
 Список равнин на Марсе
 Список хаосов на Марсе

Фобос и Деймос 
 Детали рельефа Фобоса
 Детали рельефа Деймоса

Астероиды 
 Список деталей рельефа астероида (4) Веста
 Список деталей рельефа астероида (21) Лютеция
 Список деталей рельефа астероида (243) Ида
 Список кратеров на астероиде (253) Матильда
 Список деталей рельефа на астероиде (433) Эрос
 Список деталей рельефа астероида (951) Гаспра
 Список деталей рельефа астероида (2867) Штейнс
 Список деталей рельефа астероида (25143) Итокава

Юпитер

Амальтея 
 Список деталей рельефа Амальтеи

Ио 
 Список гор Ио
 Список вулканов Ио
 Список областей Ио

Европа 
 Список кратеров на Европе
 Список трещин на Европе
 Список деталей рельефа на Европе

Ганимед 
 Список кратеров на Ганимеде
 Список деталей рельефа на Ганимеде

Каллисто 
 Список кратеров на Каллисто
 Список деталей рельефа на Каллисто

Сатурн 
 Список деталей рельефа Мимаса
 Список деталей рельефа Энцелада
 Список деталей рельефа Тефии
 Список деталей рельефа Дионы
 Список деталей рельефа Реи
 Список деталей поверхности Титана
 Список деталей рельефа Гипериона
 Список деталей рельефа Япета
 Список деталей рельефа Фебы

Уран 
 Список деталей рельефа Пака
 Список деталей рельефа на Ариэле
 Список деталей рельефа Умбриэля
 Список деталей рельефа Титании
 Список деталей рельефа Оберона
 Список деталей рельефа Миранды

Нептун 
 Список деталей рельефа на Протее
 Список деталей рельефа Тритона

См. также 
 Планетология
 Планетная номенклатура
 Селенохронологическая шкала
 Список списков списков: Астрономия

Ссылки 
 USGS Справочник планетной номенклатуры
 The Nine Planets

Детали

Списки астрономических списков